«Малефисента»:

 Малефисента — вымышленный персонаж.
 Малефисента — американский фэнтезийный художественный фильм 2014 года режиссёра Роберта Стромберга.
Малефисента: Владычица тьмы — американский фэнтезийный фильм 2019 года режиссёра Хоакима Роннинга.